Filtr (obecně) je nástroj, zařízení nebo metoda k vydělování části celku. 
Podle účelu využití a oboru uplatnění ve kterých se filtry využívají rozeznáváme: 

 filtr (chemie) – nástroj pro filtraci
 pískový filtr

 filtr (akvaristika) – akvarijní pomůcka pro čištění vody

 filtr (matematika) – matematický pojem
 Fréchetův filtr
 Ultrafiltr

 filtr (zpracování signálu) – signálová filtrace
 Filtr s nekonečnou impulzní odezvou
 Filtr s konečnou impulzní odezvou
 kvadraturně zrcadlový filtr
 Lineární filtr – platí pro něj princip superpozice

 filtr (informatika) – program, který zpracovává procházející datový proud 

 optický filtr – fyzikální pojem
 Barevný filtr
 svářečský filtr
 fotografický filtr
 šedý filtr – fotografický a optický přístroj
 šedý přechodový filtr
 předsádkový filtr
 polarizační filtr

 Vzduchový filtr – zařízení pro čištění vzduchu
 HEPA filtr 
 filtr pevných částic – automobilový filtr zachytávající saze
 Cigaretový filtr 

 Částicový filtr – reprezentace pravděpodobnostního rozdělení pomocí diskrétních částic

 filtr (magie) – nápoj lásky, magický prostředek, který má v nějaké osobě vzbudit lásku k jiné osobě

Externí odkazy 
 

Filtry